Леонардо «Лео» Мартин Гутьеррес (; родился 16 мая 1978) ― профессиональный аргентинский баскетболист. Играл на позиции тяжёлого форварда.

Профессиональную карьеру 
Гутьеррес на протяжении карьеры набирал в среднем 13 очков и 5 подборов за игру в чемпионате Аргентины по баскетболу. В целом сыграл 800 игр за 17 сезонов. Набрал 10 411 очков в ТОП-аргентинской лиге. Входит в ТОП-10 всех времен в лиге, как по количеству сыгранных матчей, так и по очкам.

Аргентинская баскетбольная команда 
Гутьеррес выиграл большое количество медалей в составе аргентинской сборной, в том числе и золотую медаль на чемпионате Америки по баскетболу 2001 года и чемпионате Америки по баскетболу 2011, серебряную медаль на том же самом чемпионате 2003 года, 2005 года и 2007 года. Он также выиграл бронзовую медаль в 2009 году.

Завоевал серебряную медаль в чемпионате мира по баскетболу 2002, золотую медаль на летних Олимпийских игр 2004 года и стал бронзовым призёром летних Олимпийских игр 2008 года.

Личная жизнь 
Гутьеррес встретил свою будущую жену, когда ещё играл в Олимпии. Сочетался браком 17 июня 2006 года. В семье родилось двое детей.

Примечания

Ссылки 
 FIBA Profile
 Latinbasket.com Profile

Баскетболисты Аргентины
Игроки БК «Бока Хуниорс»
Игроки БК «Пеньяроль де Мар дель Плата»
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжёлые форварды